1989 Tatry – asteroide della fascia principale
 Tatry – endomino in lingua polacca e slovacca per i Monti Tatra
 Aeroporto di Poprad–Tatry – aeroporto della città di Poprad